Velaines est un toponyme qui peut désigner :

 Velaines, commune française située dans le département de la Meuse, en région Grand Est ;
 Velaines (Celles), section de la commune belge de Celles située en Région wallonne dans la province de Hainaut.

Voir aussi